Roepstorff ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Roepstorff, dänischer Professor für Anthropologie an der Universität Aarhus
 Gert Roepstorff (* 1937), deutscher Physiker
 Frederik Adolph de Roepstorff (1842–1883), dänisch-britischer Offizier und Sprachforscher
 Frederik Christian August de Roepstorff (1768–1848), dänischer Offizier
 Hans Roepstorff (1910–1945), deutscher Schachspieler
 Jens Erik Roepstorff (* 1960), dänischer Handballnationalspieler, Olympiateilnehmer (1984)
 Johann Adolph von Roepstorff (1674–1735), deutsch-dänischer Amtmann, Dompropst in Hamburg
 Kirstine Roepstorff (* 1972), dänische Künstlerin
 Lars Roepstorff, schwedischer Veterinär und Professor an der Universität Uppsala
 Ulrich Wilhelm von Roepstorff (1730–1821), dänischer Generalgouverneur der königlich-dänischen Kolonien (1772–73)